Syndikaat van Handel en Nijverheid, een voormalige Belgische vakcentrale
 Shorten, een standaard-audiocompressie-codec